Lickl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Georg Lickl (1801–1877), österreichischer Musiker und Komponist
 Johann Georg Lickl (1769–1843), österreichischer Komponist